L’Union sportive de la Sainte-Anne de Vertou est un club français de football basé à Vertou. L'USSA évolue en 2021-2022 en National 3, sa quatorzième saison consécutive au cinquième niveau du football français.

Histoire 
Le club trouve son origine sur les trottoirs du quartier du Lion d'Or. En 1944, les habitants et les commerçants créent l'Union des Jeunes du Lion d'Or. On citera parmi les créateurs, Messieurs Bellache, Raguideau père, Corbineau, Boix, Haie, Suaudeau, Rinaud et quelques autres...

À ses débuts, le club compte une douzaine de joueurs... à peine une équipe. En 1945, le club devient l'Union sportive des jeunes de Sainte Anne par l'abbé Jean Dugast, surnommé « la pipe ». Le club évolue alors en dernière catégorie du district de Loire-Inférieure, rattaché à l'époque à la Ligue de l'Ouest. Sous l'impulsion de l'entraîneur Fonfrede, le club monte progressivement en puissance, gravit les échelons et devient champion de district en 1948.

Lors de la saison 1948-1949, le club compte une équipe de vétérans et une de cadets. En 1952, l'USJSA est championne de seconde série et assure son accession en  division de district. Les entraînements ont lieu sur un pré aménagé situé en face de l'actuel stade Vincent-et-Robert-Girard, à cette époque, et sous l'impulsion de MM. Fondrede, Durand et Martineau, le club compte déjà 80 licenciés. En 1956, entrainé par Bob Garrec, le club décroche le titre avec 7 points d'avance sur Le Croisic second, en n'ayant perdu aucun match. L'année suivante, la Sainte Anne remporte haut la main le championnat de promotion et obtient son billet pour la DRH. Il faudra attendre 1968 pour que le club prenne son nom définitif (USSA Vertou).

Lors de la saison 2012-2013, le club va jusqu'aux  de finale de la Coupe de France où il est éliminé par le finaliste de l'épreuve : Evian TG.

Résultats sportifs

Palmarès 
13 saisons en CFA2/National 3

Bilan par saison

Personnalités du club

Présidents

Entraîneurs 
 Années 1950 :  Robert Garrec
 2001-2002 :  Denis Renaud
 ? :  Christophe Coursimault
 ? :  Yvonnick Sidaner
 2009-2010 :  Stéphane Ziani
 2011- :  Alban Atonatty

Joueurs emblématiques 
  Mouctar Diakhaby
  Fabien Jarsalé
  Loïc Guillon
  Alain Koudou

Lien externe 
  Site officiel de l'USSA Vertou

Notes et références 

Vertou
Sport en Loire-Atlantique
Club de football fondé en 1944
Vertou
Club de football en Loire-Atlantique